Rio Don pode designar:

 Rio Don - rio da Rússia
 Rio Don (Canadá) - rio do Canadá
 Rio Don (Escócia) - rio da Escócia
 Rio Don (Inglaterra) - rio da Inglaterra

Desambiguação

ro:Don (dezambiguizare)